Loge kan syfta på:

 Loge (teaterhus) – en exklusivare, avskild liten privatavdelning i salongen för en grupp åskådare eller ett omklädningsrum för skådespelarna
 Loge – en avdelning i vissa organisationer
 Frimurarloge – en lokal och avdelning i ett ordenssällskap
 Nykterhetsloge – en avdelning i en del nykterhetsrörelser
 Tröskloge – en ekonomibyggnad som i första hand användes för att tröska sädeskorn
 Rundloge – en variant av tröskladan för tröskning av spannmål
 Loge (nordisk mytologi) – en gestalt i fornnordisk mytologi, en jätte som härskade över elden
 Loge (måne) – en av Saturnus månar
 Loge (vattendrag i Angola, Bengo)